Поля́ны — топоним.

Белоруссия

Витебская область 
 Поляны — деревня в Лепельском районе.

Гродненская область 
 Поляны — деревня в Островецком районе.
 Поляны — деревня в Жупранском сельсовете Ошмянского района.
 Поляны — деревня в Каменнологском сельсовете Ошмянского района.
 Поляны — деревня в Сморгонском районе.

Минская область 
 Поляны — деревня в Борисовском районе.
 Поляны — деревня в Вилейском районе.
 Поляны — деревня в Молодечненском районе.

Польша 
 Поляны — село в гмине Кремпна Ясленского повята Подкарпатского воеводства.

Россия

Владимирская область 
 Поляны — деревня в Кольчугинском районе.
 Поляны — деревня в Петушинском районе.
 Поляны — прежнее название посёлка Зелёный Дол в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Поляны — деревня в Вологодском районе.

Калужская область 
 Поляны — деревня в Мосальском районе.
 Поляны — деревня в Юхновском районе.

Кировская область 
 Поляны — деревня в Кирово-Чепецком районе.

Костромская область 
 Поляны — деревня в Дмитриевском сельском округе Дмитриевского сельского поселения Галичского района.
 Поляны — деревня в Пронинском сельском округе Дмитриевского сельского поселения Галичского района.
 Поляны — деревня в Судиславском районе.

Ленинградская область 
 Поляны — посёлок в Выборгском районе.
 Поляны — деревня в Кировском районе.

Москва 
 Поляны — деревня в составе поселения Краснопахорское Троицкого административного округа, в составе Москвы с 2012 года.
 Поляны — бывшая деревня, располагавшаяся на территории района Южное Бутово, в составе Москвы с 1984 года.

Московская область 
 Поляны — деревня в Лотошинском районе.
 Поляны — исторический район Коломны.

Нижегородская область 
 Поляны — деревня в Богородском районе.
 Поляны — село в Бутурлинском районе.
 Поляны — деревня в Вадском районе.
 Поляны — посёлок в Воскресенском районе.

Новгородская область 
 Поляны — деревня в Новгородском районе.
 Поляны — деревня в Горском сельском поселении Солецкого района.
 Поляны — деревня в Дубровском сельском поселении Солецкого района.

Пензенская область 
 Поляны — деревня в Пачелмском районе.

Приморский край 
 Поляны — село в Дальнереченском районе.

Псковская область 
 Поляны — деревня в Печорском районе.
 Поляны — деревня в Порховском районе.

Рязанская область 
 Поляны — деревня в Касимовском районе.
 Поляны — село в Рязанском районе.
 Поляны — село в Скопинском районе.

Смоленская область 
 Поляны — деревня в Починковском районе.

Тверская область 
 Поляны — деревня в Краснохолмском районе.
 Поляны — деревня в Пеновском районе.
 Поляны — деревня в Рамешковском районе.
 Поляны — деревня в Удомельском районе.

Тульская область 
 Поляны — деревня в Арсеньевском районе
 Поляны — деревня в Белёвском районе.

Ярославская область 
 Поляны — деревня в Ярославском районе.

Украина

Львовская область 
 Поляны — деревня во Львовском районе.
 Поляны — деревня в Золочевском районе.

Ровненская область 
 Поляны — деревня в Березновском районе.

Тернопольская область 
 Поляны — деревня в Збаражском районе.

Хмельницкая область 
 Поляны — деревня в Волочисском районе.

Румыния 
 Поляны — гуцульское село в румынской части Мармарощины.

Прочее 
 Поляны — ж.-д. остановочный пункт в Ленинградской области, на линии Мга — Волхов.

См. также 
 Полянки
 Поляна